Ро́берт А́ллен «Роб» Риггл-мла́дший (; род. 21 апреля 1970, Луисвилл, Кентукки, США) — американский актёр и комик, известный по телешоу The Daily Show и Saturday Night Live, а также по фильмам «Продавец», «Мальчишник в Вегасе», «Копы в глубоком запасе», «Мачо и ботан» и «Тупой и ещё тупее 2». Подполковник Корпуса морской пехоты США в отставке.

Биография 
Риггл родился в Луисвилле, штат Кентукки, в семье Сандры Сью (урождённой Харгис) и Роберта Аллена Ригглов. Он вырос в Оверленд-Парке, штат Канзас, где окончил Shawnee Mission South High School. Позже, в 1992 году, он окончил Канзасский университет со степенью бакалавра искусств в области театра и кино, получив, в то же время, лицензию пилота, и был членом братства Phi Gamma Delta. В 1997 году Риггл поступил в Вебстерский университет.

В 1990 году Риггл вступил в Корпус морской пехоты США. Вскоре он решил сконцентрироваться на карьере комика, хотя и продолжил служить. Переквалифицировавшись из пилота в офицера по связям с общественностью, Роб побывал в нескольких боевых точках. Через 9 лет после начала службы он был переведён в резерв Корпуса. 1 января 2013 года Риггл уволился из Корпуса в звании подполковника.

Фильмография

Примечания 

Военные лётчики США
Подполковники (КМП США)
Выпускники Вебстерского университета